Оле́г Евге́ньевич Погори́шный (17 августа 1994, Сургут, Россия) — российский хоккеист, защитник клуба «Спарта».

Карьера 
На юношеском уровне играл за сургутский «Олимпиец» (первый тренер С. В. Вимба) в Первенстве России среди юношей в регионе «Урал-Западная Сибирь», воскресенский «Химик» (тренер Резепов А. Р.) в Чемпионате Москвы среди юношей и в Юниорской лиге Москвы, а также провёл 4 матча в Первенстве России среди юношей в составе ярославского «Локомотива».

С сезона 2011/12, пройдя просмотр, начал играть за созданную специально для выступлений в Молодёжной хоккейной лиге команду «Мамонты Югры», являющуюся молодёжным клубом ханты-мансийской «Югры», играющей в КХЛ. Уже во втором сезоне «Мамонтам» удалось завоевать бронзовые медали чемпионата.

Половину сезона 2014/15 Погоришный провёл в «Мамонтах», а вторую часть в клубе ВХЛ тверском ТХК, с которым дошёл до полуфинала Кубка Братина, проведя 14 игр в регулярном чемпионате (12:59 мин в среднем за игру) и 7 игр в плей-офф (5:52 мин в среднем за игру).

С приходом Павла Езовских на пост главного тренера «Югры» в сезоне 2015/16, Погоришный сразу получил много времени на площадке, благодаря тому, что тренер знал его по совместной работе в «Мамонтах Югры». Уже в своём дебютном матче в КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика» 26 августа 2015 года Олег провёл на льду 20:50 мин. (29 смен), что стало вторым результатом в команде, но «Югра» проиграла со счётом 1:2.

Свою первую шайбу в КХЛ забил 16 ноября 2015 года в матче против «Йокерита».

17 июля 2016 года Погоришный подписал новый контракт с «Югрой». Соглашение двустороннее и рассчитано на три года.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата МХЛ 2012/13 (в составе МХК «Мамонты Югры»)
 Бронзовый призёр чемпионата ВХЛ 2014/15 (в составе ХК «ТХК»)
 Лучший новичок 3-ей игровой недели КХЛ сезона 2015/2016

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 12 марта 2020 года

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте ВХЛ 
 Профиль на официальном сайте МХЛ 
 Профиль на сайте r-hockey.ru 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Мамонты Югры»
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Спарта» Прага